Dane nebo DANE může být:

 Danė – Litevská řeka
 Dane (Chorvatsko) – vesnice v Chorvatsku v Istrijské župě, součást opčiny Lanišće
 DNS-based Authentication of Named Entities – síťový protokol pro Internetu